Davis County je název dvou okresů v USA:

 Davis County (Iowa) – okres v Iowě
 Davis County (Utah) – okres v Utahu